Avantgarde kan syfta på:

Avantgarde – personer eller verk som för sin tid är experimentella, nyskapande eller innovativa, speciellt inom konst, kultur och politik
 Avantgarde – en militär term för förflyttning av trupper som går först och som har till uppgift att skydda huvudstyrkan, se förtrupp

Musik
 Avantgarde Music – italienskt skivbolag
 Avantgardejazz – en stil av musik inom jazz
 Avant-garde metal – en stil av musik inom heavy metal
 The Avant-Garde – ett skivalbum av John Coltrane och Don Cherry

Se även
Nordiskt nätverk för Avantgardestudier